Chiesa di San Dionigi – chiesa di Cassano d'Adda
 Chiesa di San Dionigi – chiesa di Collalbrigo, frazione di Conegliano
Chiesa di San Dionigi – resti di chiesa a Kleinbrach, località di Bad Kissingen
 Chiesa di San Dionigi – chiesa di Milano, distrutta nel settecento
 Chiesa di San Dionigi in Santi Clemente e Guido – chiesa di Milano, nel quartiere Niguarda
 Chiesa di San Dionigi – chiesa di Mortara
 Chiesa di San Dionigi – chiesa di Premana
 Chiesa di San Dionigi – chiesa di Vigevano